Śniaty ist der Name folgender Ortschaften in Polen:

 Śniaty (Człuchów), (deutsch Elbing), Ort in der Landgemeinde Człuchów, Powiat Człuchowski, Woiwodschaft Pommern 
 Śniaty (Wielichowo) (deutsch Sniaty), Dorf in der Gemeinde Wielichowo, Powiat Grodziski, Woiwodschaft Großpolen